Blang Pohroh (Muara Dua), een plaats in Indonesië
Blang Pohroh (Nisam Antara), een plaats in Indonesië